Теренс Янг (, 20 июня 1915 — 7 сентября 1994) — английский кинорежиссёр и сценарист, получил известность после выхода в 1962 году фильма «Доктор Ноу», первого фильма «Бондианы».

Биография 
Родился 20 июня 1915 года в Шанхае (Китай). Во время Второй мировой войны он служил в британской армии, был ранен в боях за голландский город Арнем. Впоследствии в 1945 году был выпущен документальный фильм под названием «Люди Арнема». Его сорежиссёром являлся сам Янг. 

В 1948 году состоялся дебют Янга в игровом кино,  фильмом  под названием «Коридор зеркал». Вслед за этим Янг быстро становится известным как мастер триллеров, хотя вёл работы и в других жанрах.

Теренс Янг известен прежде всего фильмами о Джеймсе Бонде. Особую популярность Янгу приносит фильм «Доктор Ноу», выпущенный в 1962 году. Он был первым из «бондианы», за ним последовала не менее успешная кинолента «Из России с любовью» (1963). Из-за финансовых споров режиссёр не участвовал в съёмках «Голдфингера», однако фильм «Шаровая молния» (1965), следующий в «бондиане», снимает опять Теренс Янг. 

Следующим хитом стала картина Янга «Дождись темноты» (1967) с Одри Хепбёрн в главной роли. Далее популярность Янга идёт на спад. 

В последние годы жизни он снял шестичасовой документальный фильм «Муаммар Каддафи» по заказу ливийского лидера, но демонстрация ленты проходила только в Ливии. 

Умер Теренс Янг от сердечного приступа 7 сентября 1994 года в Каннах.

Фильмография

Режиссёр 

 1946 — /Men of Arnhem
 1948 — /Corridor of Mirrors
 1948 — /One Night with You
 1949 — /Woman Hater
 1950 — /They Were Not Divided
 1951 — /Valley of Eagles
 1952 — /Tall Headlines, The
 1953 — /Red Beret, The
 1955 — /That Lady
 1955 — /Storm Over the Nile
 1956 — /Safari
 1956 — «Царек Хан» / Zarak
 1957 — «Действие тигра» / Action of the Tiger
 1958 — /No Time to Die
 1959 — /Serious Charge
 1960 — /Too Hot to Handle
 1960 — /1-2-3-4 ou Les Collants noirs
 1961 — /Orazi e curiazi
 1962 — «Доктор Ноу» / Dr. No — Джеймс Бонд
 1963 — «Из России с любовью» / From Russia with Love — Джеймс Бонд
 1965 — /Amorous Adventures of Moll Flanders, The
 1965 — /Dirty Game, The
 1965 — «Шаровая молния» / Thunderball — Джеймс Бонд
 1966 — /Poppies Are Also Flowers
 1966 — /Triple Cross
 1967 — «Дождись темноты» / Wait until dark
 1967 — /Avventuriero, L 1968 — «Майерлинг» / Mayerling
 1969 — «Рождественская ёлка» / Arbre de Noël, L'''
 1970 — «Холодный пот» / De la part des copains 1971 — «Красное солнце» / Soleil rouge 1972 — «Бумаги Валачи» / Valachi Papers, The 1974 — /Guerriere dal seno nudo, Le 1974 — /Klansman, The 1977 — /Woo fook 1979 — «Кровные узы» / Bloodline 1980 — /Ayyam al-tawila, al- 1981 — «Инчхон»/Inchon 1983 — «Человек-загадка»/The Jigsaw Man 1988 — /Run for Your Life Сценарист 

 1940 — /On the Night of the Fire 1941 — /Dangerous Moonlight 1942 — /Secret Mission 1944 — /On Approval 1946 — /Men of Arnhem 1947 — /Hungry Hill 1949 — /Bad Lord Byron, The 1950 — /They Were Not Divided 1951 — /Valley of Eagles 1958 — /No Time to Die 1962 — «Доктор Ноу»/Dr. No 1966 — /Atout coeur à Tokyo pour O.S.S. 117 1968 — «Майерлинг»/Mayerling 1969 — «Рождественская ёлка»/Arbre de Noël, L
 1974 — /Guerriere dal seno nudo, Le Актёр 
 1968 — /Vienna: The Years Remembered'' (… играет самого себя)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070418135349/http://kinomag.ru/author-auz350.html
 http://www.kinopoisk.ru/level/4/id_actor/161512/

Лауреаты премии «Золотая малина»
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)